Верник, Александр Борисович (1912—2000) — советский машиностроитель, инженер-конструктор, учёный.
 Верник, Александр Леонидович (род. 1947) — русский израильский поэт.